Igreja de São Gonçalo (São Paulo) - no Brasil
Igreja de São Gonçalo (Vitória) - no Brasil
Igreja e Convento de São Gonçalo - em Amarante, Portugal

Desambiguação